Chrysler kan syfta på:

 Walter P. Chrysler (1875–1940), grundare av biltillverkaren Chrysler Corporation nu Chrysler Group
 Chrysler Group – en amerikansk biltillverkare som grundades av Walter P. Chrysler 1925
 Chrysler –  ett amerikanskt bilmärke som tillverkats av Chrysler Corporation
 Chrysler Building – en skyskrapa i New York som var världens högsta byggnad när den invigdes 1930